Псыгансу:
 Псыгансу (река)
 Псыгансу (село)
 Псыгансу (ледник)